Catarinense – abitanti di Catarina (Brasile)
Catarinense – abitanti di Santa Catarina